Grunn kan zijn:

 Een schrijfwijze voor Groningen in het Gronings, zie Groningen (stad) en Groningen (provincie)
 Een biermerk, zie Grunn Bier
 Het tijdschrift Grunn (tijdschrift)